Sainte-Victoire, que significa en idioma francés con Santa Victoria, puede referirse a diversos lugares en países francófonos:

Topónimos

( Quebec) 
 Sainte-Victoire-de-Sorel, municipio de Montérégie Este.
 Sainte-Victoire-d'Arthabaska, población de Centre-du-Québec.

Montaña Sainte-Victoire, montaña de Bocas del Ródano y Var.